

Cinema
Giorno di paga (Pay Day) – film del 1922 di e con Charlie Chaplin
Giorno di paga (Payday) – film del 1973 di Daryl Duke

Musica
Giorno di paga – gruppo musicale ska lombardo

Videogiochi
 Giorno di paga – edizione italiana del gioco da tavolo Pay Day